Ciszterci templom (Eger)
Ciszterci templom (Székesfehérvár)
Ciszertci kolostor (Bátaszék)
Ciszertci kolostor (Zirc)
Ciszterci kolostor (Pásztó)